Dapporto può riferirsi a:

Carlo Dapporto (1911-1989), attore italiano;
Massimo Dapporto (1945), attore e doppiatore italiano, figlio di Carlo